

Littérature 
Conte peut désigner :
 Conte, récit fictif lié de près ou de loin à la tradition orale ;
 Conte, genre appartenant à la famille de la littérature orale ;
 Conte, genre littéraire écrit ;
 Conte, œuvre d'Arthur Rimbaud, dans le recueil des Illuminations.

Patronyme 

 Alberto Conte (1942-), mathématicien italien.
 Antoine Joseph Xavier Conte (1773-1850), homme politique français ;
 Antonio Conte (1867-1953), escrimeur italien ;
 Antonio Conte (1969-), footballeur italien ;
 Antoine Conte (1994-), footballeur français ;
 Arthur Conte (1920-2013), homme politique, écrivain et historien français ;
 Bernard Conte (1931-1995), artiste peintre français ;
 Biagio Conte (1968-), coureur cycliste italien ; 
 Dominique Conte (1802-1863), homme politique français ; 
 Giorgio Conte (1941-), compositeur et chanteur italien de jazz et de variétés ;
  ;
 Hugo Conte (1963-), joueur de volley-ball argentin ;
 Jean Conte (1830-1888), compositeur français ;
 Louise Conte (1923-1995), actrice française ;
 Maria Pia Conte, née Maria Pia Vaccarezza (1944-), actrice italienne ;
 Mark Conte (19?-), monteur américain ; 
 Meiffren Conte (ou « Comte ») (1630-1705), peintre français ; 
 Michel Conte (1932-2008), chorégraphe français, auteur-compositeur, interprète et metteur en scène ;
 Mirko Conte (1974-), footballeur italien ;
 Paolo Conte (1937-), chanteur italien ;
 Rosanna Conte (1968-), femme politique italienne ;
  ;
 Tony Conte (1963-), acteur canadien ;
 Victor Conte (1950-), fondateur et président du Laboratoire Balco ;
 Yoann Conte (né en 1974), chef cuisinier français.

Dans la fiction 
 Salvatore Conte, personnage fictif de la série télévisée Gomorra ;

Lieux 

 Conte, commune française du Jura.

Œuvres 

 cinéma
 Conte à régler, court-métrage de Bernard Nauer réalisé en 1978 ;
 Conte d'automne, film réalisé par Éric Rohmer, sorti en 1998 ;
 Conte d'été, film français réalisé par Éric Rohmer, sorti en 1996 ;
 Conte d'hiver, film français réalisé par Éric Rohmer, sorti en 1992 ;
 Conte de cinéma, film sud-coréen réalisé par Hong Sang-soo, sorti en 2005 ;
 Conte de printemps, film réalisé par Éric Rohmer, sorti en 1990 ;
 Un conte de Noël (sous-titré Roubaix), film d'Arnaud Desplechin tourné en 2007 ;

 musique
 Conte fantastique, œuvre d'André Caplet pour harpe et quatuor à cordes, parue en 1923.

Voir aussi 
 Conte et psychanalyse
 Compte
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Homonymie de patronyme italien